Гегемона может означать:
 В древнегреческой мифологии одна из харит.
 Гегемоне (спутник) - XX спутник Юпитера.